Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Heinz Günthardt 6-1, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 José Higueras (campione)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Hans Schwaier (secondo turno)
 Hank Pfister (primo turno)

 Sandy Mayer (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Assente
 Chris Lewis (semifinali, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1983